Учебный центр Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины - специальное учебное и аварийно-спасательное подразделение центрального подчинения в составе Оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, созданное в 2005 г. на базе 238 отдельной Харьковской Краснознаменной учебной бригады Войск Гражданской обороны Украины и предназначен для профессионально-технического и специального обучения личного состава и работников сил гражданской защиты ГСЧС Украины и аварийно-спасательных служб; выполнение мероприятий по защите населения и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, предупреждения и реагирования на их возникновение; участия в мероприятиях территориальной обороны и антитеррористической деятельности, а также участия в международных спасательных и других гуманитарных операциях.

История подразделения

В советский период 
В 1940 г. по приказу Народного комиссара обороны СССР в г. Львове началось формирование 49-го отдельного инженерно-противохимического батальона. Накануне Великой Отечественной Войны батальон был передислоцирован к окраинам города Харьков. Личный состав принимал участие в спасении людей, в защите жилых домов, промышленных объектов во время налетов вражеской авиации, проводил работы по минированию промышленных объектов.

В июле 1943 года на базе батальона началось формирование 7-го инженерно-противохимического полка. 24 сентября полку вручено Боевое Знамя части.

После освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, начиная с октября 1943 военнослужащими полка было выполнен огромный объем работ по восстановлению инфраструктуры города. Было разминировано более 50 промышленных предприятий, уничтожено более 323 тысяч взрывоопасных предметов, в частности 7300 артснарядов, около семи тысяч противопехотных и противотанковых мин, отстроено и отремонтировано большое количество объектов энергетики, промышленности, транспорта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года за образцовое выполнение заданий правительства и проявленные при этом доблесть и высокий профессионализм 7-й инженерно-противохимический полк был награждён Орденом Красного Знамени.

17 февраля 1965 года полк переименован в 434-й отдельный Краснознаменный полк Гражданской обороны СССР (в/ч 42209). С мая 1973 года на часть возлагались задачи по подготовке младших командиров и специалистов для частей Гражданской обороны СССР.

1 июля 1991 года было присвоено новое наименование - 238 отдельная Краснознаменная учебная бригада Гражданской обороны.

В послевоенные годы военнослужащие и техника полка неоднократно привлекались к ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории бывшего СССР, а также ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Более 70 военнослужащих части выполняли интернациональный долг в Демократической республике Афганистан.

В независимой Украине 

После провозглашения независимости Украины Верховный Совет УССР принял решение о переводе под свою юрисдикцию всех военных формирований Вооружённых сил СССР на территории Украинской ССР.

В январе 1992 г. личный состав бригады принял присягу и бригада вошла в состав Вооруженных Сил Украины.

28 января 1992 года бригада была передана в подчинение Штаба гражданской обороны Украины.

С 28 октября 1996 года 238-я отдельная Краснознаменная учебная бригада Гражданской обороны вошла в состав сил Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и получила условное наименование "Воинская часть Д0050".

8 сентября 1999 года Указом Президента Украины учебной бригаде было присвоено почетное наименование "Харьковская".

В 2002 году было принято решение о переформировании бригады в региональный спасательный отряд ОСС ГЗ МЧС Украины .

25 августа 2004 года 238-я отдельная Харьковская учебная бригада Гражданской обороны была реформирована и переименована во 2-й Региональный спасательный отряд.

Учебный центр создан приказами МЧС Украины от 25.10.2005 № 279 "Об определении оптимальных направлений реформирования сил МЧС Украины и осуществления организационно-штатных мероприятий", от 08.11.2005 №320 "Об осуществлении организационно-штатных мероприятий в организационных структурах, подчиненных МЧС Украины "и других законодательных актов Украины, нормативно-правовых документов МЧС Украины и Министерства образования и науки Украины.

Подразделение неоднократно привлекалось к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, в частности ликвидации последствий наводнения на Закарпатье в 1998 г., осуществление работ по разминированию территории, пострадавшей от серии пожаров и взрывов на военных арсеналах в г. Артемовске Донецкой обл. (2003 г.), в с. Новобогдановка Запорожской обл. в мае 2004 года и на 61-м арсенале в Лозовой в 2008 году.

Современное состояние 
По состоянию на 2015 год Учебный центр Оперативно-спасательной службы гражданской защиты представляет собой мощный и полноценный учебный и спасательный комплекс, находится на территории имущественного комплекса военного городка бывшей 238-й отдельной Краснознаменной учебной бригады ГО общей площадью 94 га, окруженной сосновыми лесами Харьковщины, между поселком Ватутино и городом Мерефа. Возможности Центра обеспечивают надлежащие условия для проживания, обучения, питания, организации досуга, спортивных мероприятий и медицинского обеспечения слушателей; размещения и хранения учебной и боевой техники и материально-технических средств; обеспечение постоянной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации дежурных аварийно-спасательных подразделений Центра.

Общая структура Центра 

Организационно Центр состоит  из управления, учебных подразделений (циклов и курсов); боевых подразделений (оперативного реагирования), привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; подразделений тыла (обеспечения).

УПРАВЛЕНИЕ
 Руководство;
 Отдел планирования и контроля;
 Отделение дежурной службы;
 Отдел персонала;
 Канцелярия;
 Группа специальной связи и режима секретности;
 Отдел экономики и финансов;
 Отдел материально-технического обеспечения.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
 Группа спасательных работ
 4 спасательных отделений
 отделение поисково-спасательных работ
 отделение радиационной, химической и биологической защиты
 отделение обеспечения спасательных работ
 Группа пиротехнических работ
 3 пиротехнических отделений
 Группа горноспасательных (аварийно-спасательных) работ (место дислокации г. Харьков)
 4 отделения горноспасательных (аварийно-спасательных) работ
 химико-радиологическая лаборатория

УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (см. "Учебный процесс")
 6 учебных циклов
 2 учебных курса

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Часть обеспечения и обслуживания
 Группа обеспечения
 отделение учебной инженерной техники
 отделение учебной специальной техники
 автомобильное отделение
 ремонтное отделение
 столовая
 Эксплуатационно-хозяйственная группа
 Команда военизированной охраны
 Узел телекоммуникационных систем и информационных технологий
 отделение информационных технологий
 отделение подвижных средств телекоммуникаций
 Учебно-тренировочный полигон
 Пункт охраны здоровья
 Парк боевой и учебной техники (возможно размещение 160 ед. колесной и 32 ед. тяжелой гусеничной техники)
 Склады (текущего хранения; вооружения; длительного хранения)

Учебный процесс 

Образовательная деятельность в Учебном центре Оперативно-спасательной службы гражданской защиты осуществляется по направлениям:

 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации квалифицированных рабочих в сфере гражданской защиты ГСЧС Украины;
 Подготовка специалистов по потребностям государства, юридических и физических лиц;
 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, занятых в различных сферах общественной жизни на предприятиях, учреждениях и организациях различных форм собственности.

Учебный процесс осуществляется на шести учебных циклах подготовки специалистов:
 Цикл подготовки специалистов спасательных подразделений(Спасатель, верхолаз, матрос-спасатель, спасатель-моторист)
 Цикл подготовки специалистов пиротехнических подразделений(Сапер (разминирование))
 Цикл подготовки специалистов инженерных подразделений и связи(Машинист дорожно-транспортных машин, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, машинист землеройно-фрезерной самоходной машины, радиотелефонист, машинист электростанции передвижной
 Цикл подготовки специалистов подразделений радиационной и химической защиты(Дозметрист, Дезактиваторщик, дезинфектор)
 Цикл подготовки специалистов пожарно-спасательных подразделений(Командир отделения оперативно-спасательной службы гражданской защиты, пожарный-спасатель, машинист насосных установок пожарно-спасательного транспортного средства, машинист автоподъемника (автолестницы) пожарной передвижной)
 Цикл общей подготовки

Для обеспечения образовательных и материально-бытовых потребностей учебных циклов на территории Центра функционируют:
 Отдельный учебный корпус
 Учебно-тренировочный полигон
 Учебная площадка подготовки подразделений РХБЗ
 Учебная площадка подготовки пиротехнических подразделений
 Учебная площадка подготовки пожарно-спасательных подразделений
 Учебная площадка подготовки спасательных подразделений
 Учебная площадка подготовки подъемно-крановых подразделений
 Учебная подрывная площадка
 Водоем
 Учебный инженерный машинодром
 Стрельбище
 База газодымозащитной службы
 Стадион
 Крытый спортивный комплекс
 Клуб
 Общежитие на 400 мест на базе отдельного казарменного помещения
 Столовая на 400 мест
 Лазарет на 50 коек
 Баня

Техника на вооружении Центра 

На вооружении подразделений Центра находится техника оперативного реагирования - аварийно-спасательная, инженерная, РХБЗ, пиротехническая, пожарная, а также техника обеспечения - связи, жизнеобеспечения, автомобильная, ремонтная.

Аварийно-спасательная техника

 Специальные аварийно-спасательные машины САРМ-10 (ЗИЛ-131)
 Специализированные прицепы - мотопомпа МП-1600, компрессорная станция PKD-12 "Skoda", агрегат электродуговой сварки АДД-4001

Инженерная техника 
 Кран автомобильный КС-4561АМ (КрАЗ-250) со сваебойной установкой
 Кран на специальном шасси XCMG XZJ5480JQZ75K
 Экскаваторы одноковшевые войсковые ЭОВ-4421 (КрАЗ-255Б)
 Самосвалы КамАЗ-5511
 Путепрокладчики гусеничные БАТ-2
 Инженерные машины разграждения ИМР-2
 Плавающие транспортёры средние ПТС-М
 Тягачи тяжёлые артиллерийские АТ-Т, МТ-Т
 Машины для рытья котлованов МДК-2
 Траншейная машина ТМК-2
 Бульдозер гусеничный Б-10М
 Бульдозер колёсный БКТ-2РК
 Электростанции прицепные силовые DJ-40PD, ЭСД-50ВС, ЭСД-100ВС

Техника радиационной, химической и биологической защиты 

 Машина радиационной и химической разведки УАЗ-469РХ (УАЗ-469)
 Машина радиационной,химической, биологической разведки и лабораторного контроля на базе Ford Transit
 Машины радиационной и химической разведки БРДМ-2РХБ
 Авторозливочные станции АРС-14 (ЗиЛ-131)
 Дезинфекционно-душевые установки ДДА-66 (ГАЗ-66)
 Передвижная ремонтно-химическая мастерская ПРХМ-1М (ГАЗ-66)
 Автомобильная химико-радиологическая лаборатория АЛ-4 (ЗиЛ-157)

Техника разминирования (пиротехническая)

 Оперативно-пиротехнические машины ОПМ на базе УАЗ-469, УАЗ-3151, Mitsubishi L200-V
 Пиротехнические машины тяжёлого типа на базе КамАЗ-4310
 Пиротехнические машины лёгкого типа на базе ГАЗ-66, Iveco Daily

Пожарная техника
 Автомобили пожарные первой помощи АППД-2(3310)-274
 Автоцистерна АЦ-40(131)-137А
 Пожарная насосная станция ПНС-110(131)-131А
 Автолестница АЛ-30(131)-ПМ506В

Техника обеспечения
 Унифицированный моторный подогреватель УМП-350 (ЗиЛ-131)
 Техника обеспечения питьевой водой УДВ-15, МАФС-3 (ЗиЛ-131), АЦПТ-1,7 (ГАЗ-66)
 Командно-штабные машины и передвижные радиостанции Р-142Н, Р-142Г, Р-415, Р-140-0,5 (ГАЗ-66) 
 Тяжёлые танковые тягачи МАЗ-537 с полуприцепами-тяжеловозами ЧЗМАП-9990, МАЗ-5247
 Автомобили санитарные на шасси ГАЗ-2705, ГАЗ-66, Toyota Land Cruiser 78
 Техника транспортной группы эксплуатации

Примечания 

Харьков
Мерефа
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году